

Lugares
El Gordo (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.

Sorteos
Sorteo Extraordinario de Navidad - El Gordo, premio máximo del sorteo de Lotería de Navidad que se celebra en España cada 22 de diciembre por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE). 
El Gordo de la Primitiva, sorteo celebrado semanalmente por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE).

Televisión
El gordo, concurso de televisión emitido por la cadena española Antena 3 presentada por Pablo Vallcanera entre 1990 y 1992.